Андрей Николаевич Соболев:
 Соболев, Андрей Николаевич (род. 1965) — лингвист, славист и балканист.
 Соболев, Андрей Николаевич (род. 1954) — общественный и политический деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти города Севастополя.